Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1949 года проходил 20-21 августа в Копенгагене (Дания).

Медалисты

Ссылки 
 Профессионалы
 Любители

1949
1949 год в велоспорте
Август 1949 года
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Велогонки
Велоспорт в Дании
Чемпионаты мира в Дании